Gruppe D ved EM i fodbold for kvinder 2022 bestod af Island, Frankrig, Belgien og Italien. Kampene blev afviklet fra den 10. til den 18. juli 2022.

Hold

Tabeloversigt

Kampe

Belgien - Island

Frankrig - Italien

Italien - Island

Frankrig - Belgien

Island - Frankrig

Italien - Belgien

Referencer

Eksterne henvisninger 

Gruppe C